Estación Santa Isabel puede referirse a:

 la estación de ferrocarril Santa Isabel en la provincia de Santa Fe, Argentina
 la estación de metro Santa Isabel en ciudad de Santiago de Chile